

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Vilas (Colorado), een plaats in de staat Colorado
Vilas (South Dakota), een plaats in de staat South Dakota
Vilas (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin
Vilas (Kansas), een plaats in de staat Kansas
Vilas (North Carolina), een plaats in de staat North Carolina
Vilas County, een county in de staat Wisconsin

Personen 
Guillermo Vilas, een Argentijns voormalig professioneel tennisser

Zie ook 
Vila (doorverwijspagina)
Villas (doorverwijspagina)